Sd.Kfz. 3 может относиться к:
 Gepanzerter Kraftwagen — бронетранспортёр Веймарской республики 1920-х годов.
 Двухтонные полугусеничные тягачи времён Второй мировой войны из семейства Maultier.
 Sd.Kfz. 3a, полугусеничный грузовой автомобиль на базе автомобиля Опель Блиц.
 Sd.Kfz. 3b, полугусеничный грузовой автомобиль на базе автомобиля Ford V3000S.
 Sd.Kfz. 3c, полугусеничный грузовой автомобиль на базе автомобиля Клёкнер—Гумбольдт—Дойц S3000.